Тімоті Девід Оліфант (;  , Гонолулу, Гаваї, США) — американський актор. Найбільшу популярність здобув завдяки ролям у фільмах «Хітмен» і «Міцний горішок 4.0» (2007), а також в телесеріалах «Дедвуд» (2004–2006) і «Правосуддя» (з 2010).

Фільмографія

Посилання 
 Офіційний сайт

Примітки 

Уродженці Гонолулу
Американські кіноактори
Американські телеактори
Американці німецького походження
Американці шотландського походження
Російські євреї США
Плавці США